Cyclorama of Jerusalem  är en cykloramamålning, som målades av Paul Philippoteaux med fem medhjälpare och visar Kristi korsfästelse. Den är utställd i Sainte-Anne-de-Beaupré i Quebec i Kanada.

Källor 
Denna artikel baseras på artikeln Cyclorama of Jerusalem på engelskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar 
Webbplats för Cyclorama of Jerusalem

Målningar i Kanada
Målningar med motiv från Nya testamentet
Kultur i Québec
Konstmuseer och konsthallar i Kanada
Cykloramor
Jesus i konsten